Филимон Старший или Филимон Сиракузский (; ок. 362, Солы (Малая Азия) — 262 до н. э., ) — древнегреческий поэт, комедиограф. Вместе с Менандром — основатель новой аттической комедии, хронологически соответствующей первым шести десятилетиям эллинизма, последовавшим за смертью Александра Македонского в 323 г. д. н. э.

Биография 
Родился в г. Солы в Киликии или Сиракузах на Сицилии, за 330 лет до н. э. переехал в Афины, когда, как известно, начал ставить комедии.

В Афинах начал выступать как комический поэт, состязаясь с Менандром; первая его комедия была Ὑποβολιμαῖος.

Со временем добился большой популярности, поскольку неоднократно одерживал победы над своим молодым современником и соперником Менандром, чьё тонкое остроумие явно уступало комедиям Филимона. Если Филимон часто побеждал Менандра, то причиной тому были не интриги и происки, а то обстоятельство, что Менандр гораздо строже понимал значение новой комедии и с большим постоянством держался этого нового направления, чем Филимон, и, таким образом, лишь мало-помалу заставил других признавать этот новый род поэзии. Менандр воздерживался от всякой личной сатиры и значительно сузил рамки в развитии самого действия, давая, таким образом, более места развитию характеров. Вследствие этого в характеристике Филимон стоял ниже Менандра, но превосходил его по интересу действия, который он умел придавать своим комедиям благодаря интриге в действии. Поэтому афиняне, всё ещё привыкшие к богатству комических положений, к шутовским остротам и юмору в древней и средней комедии, присуждали награды большею частью Филимону. Однако и он был иногда побеждаем и оставил на несколько лет Афины или вследствие одного из своих поражений, или же вследствие приглашения Птолемея явиться в Александрию.

За исключением короткого пребывания в Египте во время правления Птолемея II Филадельфа, Филимон провёл свою жизнь в Афинах.

Он дожил до глубокой старости и умер в самом разгаре своей творческой деятельности, примерно в 262 году до нашей эры, согласно истории, в момент его чествования на сцене.

Творчество 
Наряду с Менандром и Дифилом был самым известным поэтом древнегреческой новой комедии.

Из его девяноста семи работ пятьдесят семь известны нам по названиям и, кроме того, сохранились отрывки. Две драмы особенно известны, потому что они сохранились в подражании Плавта, а именно Ἔμπορος (Плавтов Mercator) и Θησαυρός (Плавтов Trinummus). 

Его комедии о нравах, в которых смешаны неистовый юмор, неожиданные повороты сюжета и морализаторство, были чрезвычайно популярны, и прошло столетие, прежде чем более изощренный Менандр обогнал его в популярности.

Сын его, тоже Филемон, был также комическим поэтом и оставил 54 драмы, которые, впрочем, вскоре были, вероятно, соединены с произведениями его отца.

Избранные произведения 

 Adelphoi
 Agroikos
 Agyrtes
 Aitolos
 Anakalypton
 Ananeoumene
 Androphonos
 Apokarteron
 Apolis
 Arpazomenos
 Auletes
 Babylonios
 Chera
 Ekoikizomenos
 Emporos
 Encheiridion
 Epidikazomenos
 Euripos
 Ephebos
 Ephedritai
 Gamos
 Heroes
 Hypobolimaios
 Iatros
 Katapseudomenos
 Koinonoi
 Kolax
 Korinthia
 Lithoglyphos
 Metion, или Zomion
 Moichos
 Myrmidones
 Mystis
 Neaira
 Nemomenoi
 Nothos
 Nyx
 Paides
 Palamedes
 Panegyris
 Pankratiastes
 Pareision
 Phasma
 Philosophoi
 Pittokopumenos
 Pterygion
 Ptoche
 Pyrphoros
 Pyrrhos
 Sardios
 Sikelikos
 Stratiotes
 Synapothneskontes
 Synephebos
 Thebaioi
 Thesauros
 Thyroros

Примечания

Ссылки 
 
 
 Philemon 

Поэты Древних Афин
Драматурги Древних Афин
Писатели III века до н. э.
Писатели IV века до н. э.
Родившиеся в 360-е годы до н. э.
Умершие в 262 году до н. э.